Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Pheasant :
 , un sloop de 14 canons. D'origine française (Faisan), capturé en  par le HMS Albany. Coulé dans la Manche en .
 , un costre de 12 canons armé de canons de 12 x 4 livres. Acheté en 1778. Chaviré dans la Manche le .
 , un sloop de 18 canons d'Edwards of Shoreham, lancé le . Vendu le .
 , une canonnière à hélice en bois à 4 canons de classe Albacore par W & H Pitcher de Northfleet lancée le . Elle a participé à la Royal Fleet Review du  et a été démantelée en  à Northfleet.
 , une canonnière à hélice en composite de 6 canons construite au chantier naval de Devonport, est lancée le . Armée de canons de 6 × 4. Vendue le .
 , un destroyer de Classe Admiralty M construit par Fairfield, est lancé le . Coulé par une mine au large des Orcades le .
 , un sloop de classe Black Swan modifié lancé en .

Pheasant